Arnold je lahko:
 Arnold (krater), krater na Luni
 Arnold (osebno ime)
 Arnold (priimek)